Hammerslag er et dansk tv-program på DR1, hvor to hold ejendomsmæglere gætter priser på ejendomme i indland og udland. Holdenes ejendomsmæglere kommer fra forskellige ejendomsmæglerkæder fra hhv. Øst- og Vestdanmark. Programmet havde premiere i 1994 med værten Frode Munksgaard, der viste ejendommene frem. I 2012 var Hammerslag det 10. mest sete program i Danmark. I 2003 fik programmet prisen som "Årets Livsstilsprogram" ved TV Prisen dette år. Da Munksgaard stoppede i DR efter 29 år blev hans værtsrolle overtaget af Peter Ingemann i 2003. Han fortsatte som vært frem til 2013, hvor han blev afløst af Christian Degn som ny vært. Han stoppede i oktober 2019 for at overtage værtsrollen på quiz-programmet Hvem vil være millionær? der skal sendes på TV 2 Charlie.

Alle nuværende og tidligere programmer kan også ses på dr.dk/tv

Sverige og Norge har også ladet sig inspirere af Danmark og lavet deres egne programmer, som læner sig næsten fuldt op af den danske original version.

Værter 
 1994-2003 Frode Munksgaard
 2003-2013 Peter Ingemann
 2014-2019 Christian Degn
 2020-     Tina Müller

Personel 
Claus Mikkelsen, Jes Damkær Hansen, Anders Hestbek, Preben Hjort, Svend Thomsen (Foto)
Ole Buus, Jonas Norup (Lyd)
Frederik Markussen (Lys)
Rasmus Lindstrøm (CCU)
Erik Riber (Teko)
Sarah Würtz, Eystein Gudmundsson Jakobsen (Klip)
Hans D. Olesen (Colorgrading)
Gert Gregersen (Lydmix)
Søren Ewald Ebbesen, Johnatan Milo, Victor Laursen (Grafik)
Ole Søgaard (Producer)
Iben Bøgh Jensen, Anna Sofie Vad Sørensen, Mia Ringgaard, Eva Svane, Christian Degn (Redaktion)
Marco Møller (Visuel Producer)
Anna Seeberg (Redaktør)
Eva Kvist (Programansvarlig)
DR Arkiv / Open Street Map (Arkiv / Kort)

Sæsoner 

Her vil du kunne finde sider relateret til de sæsoner som den enkle vært har medvirket i. Listen vil vise hvilke landsdele, de gættede priser, med-værter/ejendomsmæglere, vurdering samt et "tema" der matcher hvert afsnit.

2005-2013 Sæsoner m. Peter Ingemann

2014-2019 Sæsoner m. Christian Degn

2020-nu Sæson m. Tina Müller

Mægler Top Listen: Flest gange (pr. 22/12 2019) 

Special Fra Norge

Referencer